

Persone 
 Antonia – figlia di Gaio Antonio Ibrida
 Antonia – figlia di Marco Antonio Cretico
 Antonia maggiore – figlia del triumviro Marco Antonio
 Antonia minore – figlia del triumviro Marco Antonio
 Claudia Antonia – figlia dell'imperatore romano Claudio
 Antonia di Tralles (52 a.C. circa – dopo il 34 a.C.) – prima figlia legittima di Marco Antonio
 Antonia di Borbone-Vendôme (1494-1583) – nobile francese
 Antonia di Braganza (1835-1905) – nobile portoghese, infanta di Portogallo
 Beata Antonia – giovane italiana, venerata come beata
 Antonia – pseudonimo di Sandra Stumptner, cantante austriaca

Altro 
 Antonia – nome proprio di persona italiano femminile
 Antonia – dipinto di Amedeo Modigliani
 Gens Antonia – famiglia dell'antica Roma
 272 Antonia – asteroide della fascia principale
 Antonia. – film del 2015 sulla poetessa Antonia Pozzi diretto da Ferdinando Cito Filomarino

Pagine correlate 
 Maria Antonia